Lazlo renvoie aux articles suivants :

 Viktor Lazlo (née en 1960), chanteuse française ;
 Lazlo, héros du quatrième opus des jeux de rôles Genso Suikoden ;
 Camp Lazlo, série télévisée d'animation américaine ;
 Lazlo Bane,un groupe américain de musique.

Voir aussi